Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Alessio Di Mauro  che si è ritirato sul punteggio di 6-0, 5-1.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Potito Starace (Campione)
 Alessio Di Mauro (finale)

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Albert Portas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2006